Савелевка () — населенные пункты на Украине:
 Савелевка (Донецкая область)
 Савелевка (Тернопольская область)

См. также 
 Савельевка